Sokolovo est un toponyme qui peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit ) 
Sokolovo, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Sokolovo, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Sokolovo, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Sokolovo, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
en serbe (le nom étant également écrit ) 
Sokolovo, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.